Сергей Мысовский:
 Мысовский, Сергей Александрович (род. 1986) — российский спортсмен, участник ряда соревнований по сёрфингу, скейтбордингу, джиббингу; дизайнер и иллюстратор.
 Мысовский, Сергей Дмитриевич (1812—1863) — русский поэт-самоучка.